ICS Vortex
 Internet Chess Server, prvi internetski šahovski poslužitelj, od kojeg je nastao Internet Chess Club
 Institute for Christian Studies, Toronto, Ontario
 Institute of Cornish Studies, Falmouth, UK
 Israeli Cassini Soldner, stari zemljopisni koordinatni sustav za Izrael
 InterCity Slovenia
 .ics, datotečna ekstenzija za datoteke iCalendara
 Ice Cream Sandwich, kodno ime za inačicu 4.0 operacijskog sustava Androida
 Image Cytometry Standard, digitalni datotečni format